Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Лановецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Мала Снігурівка Кременецького району Тернопільської області.

Історія церкви 
До 1991 року село входило до парафії у Чайчинцях. У 1991 році на свято святого великомученика Юрія Переможця відбулося освячення місця під майбутній храм. Освячував священник парафіяльної церкви Володимир Павлусяк.

Будівельними роботами керували Макар Смолій та Степан Динисюк. Село взялося за роботу. Велику допомогу надав тодішній голова колгоспу Іван Климкович. Мулярів було чимало: Зеновій Гудим. Михайло Драбчук.Трифон Гунько, Ілля Кухарек, Євген Васючка, Андрій Хоптяний, Анатолій Цетнарук, Іван Драбчук, головним майстром був Зеновій Гудим, а його помічником — Михайло Драбчук.

Жителі навколишніх сіл допомагали коштами. Люди щиро дякували та запросили церковний хор с. Красна Лука на відкриття храму у 1993 році.

У вересні 1993 року майстри з Великих Кусківців Юрій та Степан розписали храм та виготовили іконостас.

Освячення здійснив архієпископ Тернопільський і Кременецький Яків.

Парохи 
 о. Володимир Павлусяк (до кінця 2001),
 о. Іван Жигайло (з 2002).

Джерела 
 

Церкви Кременецького району
Мала Снігурівка
Церкви Святого Юрія
Культові споруди, побудовані 1993
засновані в Україні 1993